Eucerotinae   — подсемейство наездников семейства Ichneumonidae. Распространены всесветно.

Описание 
Паразитоиды других перепончатокрылых насекомых (Argidae, Tenthredinidae, Diprionidae, Ichneumonidae) и бабочек (Arctiidae, Geometridae, Lasiocampidae, Lymantriidae, Lycaenidae, Noctuidae, Notodontidae). Проникая в их тела, позднее заражают живущих там паразитических ихневмонид (Banchinae, Campopleginae и других), становясь в итоге гиперпаразитоидами.

Систематика 
Мировая фауна включает 2 рода и около 50 видов, в Палеарктике — 1 род и около 15 видов. Фауна России включает 1 род и 12 видов наездников-ихневмонид этого подсемейства.
2 рода и около 50 видов. В Европе 8 видов. Рассматривается сестринской группой к кладе Brachycyrtinae+Labeninae. Подсемейство Eucerotinae ранее рассматривалось как часть Ctenopelmatinae или Tryphoninae (Townes; Barron, 1976).
.
 Род 
  — Чили
 Род

Примечания

Литература 
 Barron, J.R. 1976. Systematics of Nearctic Euceros (Hymenoptera: Ichneumonidae: Eucerotinae). Naturaliste Canadien 103:285‑375.
 Barron, J.R. 1978. Systematics of the world Eucerotinae (Hymenoptera, Ichneumonidae), Part 2. Non‑Nearctic species. Naturaliste Canadien l05: 327-24.
 Wahl, David (1999): Classification and Systematics of the Ichneumonidae (Hymenoptera).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080610150454/http://bitkikorumamuzesi.netfirms.com/ichneumonidae_anahtar.htm#Eucerotinae

Ихневмониды
Подсемейства насекомых